Sława (gromada w powiecie świdwińskim) (białogardzki / świdwiński)
 Gromada Sława (powiat wschowski) (głogowski / wschowski)